Buswell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Albert Buswell (1913–2008), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pueblo (1959–1979)
 Edward Buswell (* 1933), britischer Mittelstreckenläufer
 Guy Thomas Buswell (1891–1994), US-amerikanischer Psychologe
 James Oliver Buswell (1895–1977), US-amerikanischer presbyterianischer Theologe, Lehrer und Schulleiter